Sar-e Pol désigne deux entités :
 Sar-é Pol, province de l'Afghanistan.
 Sar-é Pol, ville de l'Afghanistan.